Hermann Rentzel ist der Name folgender Personen:

* Hermann Rentzel (Oberalter, 1576) (1576–1657), deutscher Kaufmann, Oberalter und Ratsherr
 Hermann Rentzel (Oberalter, 1612) (1612–1683), deutscher Kaufmann und Oberalter 
 Hermann Rentzel (Geistlicher) (1764–1827), deutscher Geistlicher